Copia puede referirse a:

Copia mecánica
copia mecánica (utilizando medios mecánicos)
 hectógrafo o copiador de gelatina
 pantógrafo
 torno copiador
 duplicado de llaves

Imprenta
 ejemplar o copia de imprenta (de un libro, periódico, etc.)
 facsímil
copia carbón (máquina de escribir)
 fotocopia (fotocopiadora)
 xerocopia

Imagen
 copia fotográfica (fotografía)
 copia por contacto
 copia a la albúmina
 copia cinematográfica (película)
 videograbación (vídeo)

Sonido
 reproducción y grabación de sonido
 efecto copia o efecto eco

Datos (informática)
Copia de datos, digitalización, copia digital, transmisión de datos, teletipo, etc.
 copia de seguridad
 copia de seguridad remota
 protección de copia
 copia espejo (data mirroring)
 copia de carbón (carbon copy)
 copia de carbón oculta (CCO) 
 copiador de Unix a Unix
 Copia Remota Punto a Punto (Peer to Peer Remote Copy o PPRC)

Derecho
Compulsa o copia compulsada (certificación de que la copia de un documento es fidedigna, tras cotejarla con él)
Derecho de copia o de autor
Derecho de copia privada